Леосфен () — греческое мужское имя. Среди его носителей наиболее известны: 

 Леосфен — афинский военачальник IV века до н. э., командир греческой армии в Ламийской войне. 
 Леосфен — афинский наварх IV века до н. э.